Trois bases aériennes françaises portent successivement le numéro 136 :
 Base aérienne 136 Friedrichshafen (active de 1948 à 1954)
 Base aérienne 136 Bremgarten (active de 1954 à 1967)
 Base aérienne 136 Toul-Rosières (active de 1967 à 2004)